

Famille Bromberger 
 André Bromberger, journaliste, rédacteur au Petit marseillais, romancier,trois de ses fils :
 Merry (Marie Louis) Bromberger (1906, Strasbourg  1978, Neuilly-sur-Seine), écrivain et journaliste français
 Serge Bromberger (1912, Châtillon  1986), grand reporter au Figaro et écrivain français
 une de ses petites-filles Geneviève Laurenceau (* 1977 Strasbourg), violoniste 
 son épouse en deuxième noce, Janine Plantié Bromberger dite Marie Elbe (* 1925), journaliste à l'Écho d'Alger, romancière
 Hervé Bromberger (1918, Marseille  1998 Villejuif), réalisateur et scénariste français,ses deux fils :
 Dominique Bromberger (* 1944, Paris), journaliste international de télévision et de radio français
 Christian Bromberger (* 1946, Paris), ethnologue spécialiste de l'Iran et du football. Professeur d'ethnologie à Aix-Marseille Université.

Voir aussi 
 Bromberger Blutsonntag

Homonymie de patronyme